Voici la liste des planètes mineures numérotées de 289001 à 290000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 289001 à 290000

289001-289100

289101-289200

289201-289300

289301-289400

289401-289500

289501-289600

289601-289700

289701-289800

289801-289900

289901-290000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000